Milton Rogovin
 Vadim Rogovine

Patronyme russe